Petalas steht für:
 Petalas (Insel), griechische Insel der Inselgruppe Echinaden

Petalas ist der Familienname folgender Personen:
 Giorgos Petalas (* 1982), griechischer Bahn- und Straßenradrennfahrer